Stanisław Dec (1862–1943) – architekt związany ze Lwowem
 Stanisław Dec (1886–1916) – żołnierz 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 12 maja 1931 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Dec (1901–1918) – działacz niepodległościowy, 4 listopada 1933 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy